Onderdistrict in Indonesië
 Bawang (Banjarnegara), een onderdistrict van het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Bawang (Batang), een onderdistrict van het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bawang (Bawang), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Bawang (Blado), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Bawang (Pakis), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Bawang (Tempuran), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Bawang (Dolok Silau), een plaats in het regentschap Simalungun in de provincie Noord-Sumatra